Eubulides är ett släkte av insekter. Eubulides ingår i familjen Heteropterygidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spökskräckor
Eubulides